Răcilă bezeichnet:

 Răcilă (Fluss), Fluss in Rumänien

Răcilă ist der Familienname von:

 Valeria Răcilă (* 1957), rumänische Ruderin